Чемпионат Европы по боксу 1927 года прошёл в городе Берлин (Германия) с 16 по 30 мая. Это был 2 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 50 боксёров, которые представляли 12 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1927
Международные спортивные соревнования в Берлине
1927 год в боксе
Май 1927 года
1927 год в Германии
Чемпионаты Европы в 1927 году
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по боксу в Германии